Hósai Fudžisawa (: 藤沢 朋斎, Fudžisawa Hósai, 5. března 1919 – 2. srpna 1992, původním jménem 藤沢 庫之助 (Fudžisawa Kuranosuke) byl profesionální hráč go.

Biografie 
Hósai Fudžisawa se narodil v Jokohamě v Japonsku. Patřil mezi nejlepší hráče 20. století. V jedenácti se stal inseiem. Byl jedním ze stoupenců Hon'inbó Šúsaje (本因坊 秀哉). Jeho fuseki bylo jiné než u ostatních hráčů. Často zahajoval hru tahem na san-san, potom si vytvořil v protějším rohu šimari (hrál-li s černými kameny). S bílými kameny často hrál zrcadlové go. Byl prvním hráčem, který dosáhl 9. danu, když vyhrál sedm her turnaje Otesai. Je znám také za partie Džúbango ( (十番碁)), které sehrál s Go Seigenem (Wu Čching-jüan, 吳清源), kde jsou dva zápasy tvořené deseti hrami. Tyto hry byly sehrány v letech 1951 až 1952. Hósai prohrál oba dva zápasy.

Tituly 
 Džúdan - 1964
 Óza - 1958

Odkazy

Externí odkazy

Související články 
 Seznam hráčů go

Reference 

Japonští hráči go
Narození v roce 1919
Úmrtí v roce 1992
Muži
Narození 5. března
Úmrtí 2. srpna